Бордунов — русская фамилия. 

Известные носители:
 Бордунов, Алексей Николаевич (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 Бордунов, Виктор Никитович (1920—1976) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Бордун